Олександрівська селищна рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Олександрівська селищна рада — Донецька область, Олександрівський район